Cosco puede referirse a:

 La abreviación para la compañía naviera China Ocean Shipping (Group) Company, conocida como COSCO.
 El nombre común en las Islas Canarias de la planta planta Mesembryanthemum nodiflorum.